La  gallitzinite   est un terme de minéralogie qui s’applique à deux synonymes désuets: 
 l’on désignant le rutile et qui faisait initialement référence au prince  Dimitri de Gallitzin qui avait fait la découverte de cette forme de rutile laminaire, au Spessart près de Aschaffenbourg en Franconie.
 L’autre  un sulfate de zinc la goslarite, qui faisait référence à  la localite de Gallitztein et analysée par François Sulpice Beudant.

Notes et références